El Canto del Loco, grup de música madrileny.
 European Computer Driving License, títol.